Late pode ser:

Late Show Viva Mundo - um programa de televisão brasil eiro apresentado por Luísa Mell na RedeTV!.
The Late Show with David Letterman - um programa de televisão estadunidense.
Late Orchestration - um álbum ao vivo do cantor norte-americano Kanye West. 
Too Little Too Late - um single da cantora norte-americana JoJo em seu segundo álbum de estúdio The High Road (2006).
Not Too Late - o terceiro álbum de Norah Jones lançado nos Estados Unidos em Janeiro de 2007.

Desambiguação